Аддикция:

 Аддикция — навязчивая потребность, ощущаемая человеком, подвигающая к определенной деятельности. 
 Интернет-аддикция — навязчивое желание подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета.
 Аддикция — юридический термин Римского права.